Por La llave de cristal se puede hacer referencia a:
 La llave de cristal, una novela de suspenso de 1931 de Dashiell Hammett;
 La llave de cristal, una película de 1935 dirigida por Frank Tuttle y protagonizada por George Raft, Edward Arnold y Claire Dodd;
 La llave de cristal, una película de 1942 dirigida por Stuart Heisler y protagonizada por Alan Ladd, Veronica Lake y Brian Donlevy;
 La llave de cristal, una pintura surrealista de 1959 de René Magritte.